Woodgate, apellido en inglés, puede referirse a:

 Daniel Woodgate, músico británico; 
 Edward Woodgate, militar británico; o
 Jonathan Woodgate, futbolista inglés.